Nauvoo kan avse:

 Nauvoo, Alabama
 Nauvoo, Illinois
 Nauvoo, Pennsylvania
 Nauvoo Legion – en mormonsk milisgrupp

Se även 
 Nagu (på finska Nauvo)